Масляная:
 Масляная — река в России, протекает в Вологодской области.
 Масляная — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.
 Масляная — деревня, Белозерский район, Курганская область, Россия.
 Масляная — собирательное торговое название разных видов рыб.